Hubbs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Leavitt Hubbs
 Clark Hubbs